Krsto Matijin Balović
Krsto Stjepanov Balović